La sigla «DEA» puede referirse a:
 DEA (Drug Enforcement Administration: Administración para el Control de Drogas), agencia estadounidense.
 DEA (desfibrilador externo automático).
 DEA (Diploma de Estudios Avanzados. Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, por el que se regula el tercer ciclo de estudios universitarios, la obtención y expedición del título de Doctor y otros estudios de postgrado).
 DEA (Deportivo Educación de Abancay), club de fútbol del Perú.
 DEA, Deutsche Erdöl AG, empresa alemana para la exploración y producción de gas natural y petróleo.
 DEA (Disminución del espacio articular), en Anatomía.
 DEA: código IATA del Aeropuerto Internacional de Dera Ghazi Khan (en Pakistán).
 Dea, álbum de la banda Catharsis.
 DEA (análisis envolvente de datos).
 DEA (disposable email address: dirección desechable de correo electrónico).
 DEA (Diccionario del español actual), proyecto dirigido por el lingüista español Manuel Seco (1928-).

Acrónimos